Strobilus steht für:
 Zapfen (Botanik), Fortpflanzungsorgan der Koniferen
 Strobilus (Gattung), Schneckengattung in der Familie der Achatinellidae
 Strobilus, antiker Name eines Kaukasus-Gipfels, möglicherweise des Elbrus